Нараев — название населённых пунктов на Украине:

 Нараев — село в Дубенском районе Ровенской области.
 Нараев — село в Бережанском районе Тернопольской области.

См. также 
 Нараевка